Der Köln-Marathon ist der fünftgrößte Marathon Deutschlands. Er findet seit 1997 Anfang Oktober in Köln statt (2004, 2005 und 2014 im September). Von Beginn an gehörte ein Marathon für Inline-Skater zum Programm, seit 1998 auch ein Marathon für Handbiker. Beide wurden nach 2013 gestrichen. Im Jahr 2006 wurde der Halbmarathon eingeführt.

Die Strecke führt auf einem flachen Rundkurs nach einem langen Abschnitt entlang des Rheinufers sternförmig durch die Innenstadt. Zwischen 2004 und 2012 lag der Zielbereich, der seit 2013 wieder direkt am Kölner Dom ist, in Köln-Deutz. In den Jahren 2011, 2012 und 2013 wurde die Streckenführung modifiziert, um den Lauf schneller zu machen, was mit den neuen Streckenrekorden 2012 auch gelang. Die Zeitmessung beim Köln-Marathon erfolgt seit 2018 mit dem Passiv-System.

Neben seiner sportlichen Bedeutung hat sich der Köln-Marathon auch als gesellschaftliches Ereignis etabliert und ist für die gute Stimmung sowohl im Starterfeld als auch am Straßenrand bekannt.

Statistik

Laufwettbewerbe

Streckenrekorde 
Marathon
 Männer: 2:07:37 h, Alfred Kering (KEN), 2012
 Frauen: 2:25:34 h, Helena Kirop (KEN), 2012

Halbmarathon
 Männer: 1:03:00 h, Leonard Kipkoech Langat (KEN), 2010
 Frauen: 1:08:51 h, Sabrina Mockenhaupt (GER), 2008

Siegerlisten

Marathon

Halbmarathon

Entwicklung der Meldezahlen 
Läufer, die für einen der Wettbewerbe gemeldet waren.

Inline-Marathon

Streckenrekorde (seit der Lizenzierung) 
 Frauen: 1:19:56, Katja Ulbrich (GER), 2012
 Männer: 1:04:56, Yann Guyader (FRA), 2011

Siegerliste 

Am 13. November 2013 gaben die Veranstalter bekannt, dass ab 2014 kein Inline-Skating mehr im Rahmen des Köln-Marathon stattfinden wird.

Literatur 
 Björn Lindner: Marathonlauf in Deutschland – Eine Untersuchung der Teilnehmerstrukturen beim Köln Marathon von 1997 bis 2002. Diplomarbeit, Deutsche Sporthochschule, Köln 2004.

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen
 Liste von Halbmarathonläufen
 German Road Races

Weblinks 

 Offizielle Website
 Marathon-Ergebnis-Datenbank für Deutschland: Köln Marathon (ab 2010)
 Köln-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Meldungen zum Köln-Marathon auf Laufen-in-Koeln.de (mit Erlebnisbericht vom 63-km-Run im Rahmen des Köln-Marathons 2008)
 Laufberichte und Meldungen zum Köln-Marathon auf marathon4you.de

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Stadtlauf
Inlineskating-Wettbewerb
Laufveranstaltung in Deutschland
Marathon
Gegründet 1997